Rasta (dier), een geslacht van Tweekleppigen
 Rasta (horeca), een Zweedse keten van wegrestaurants
 Rastafari, een levensbeschouwing uit Jamaica